HACA peut désigner :
 la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (France), en France, est l'ancêtre du CSA ;
 la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (Côte d'Ivoire) ivoirienne est l'actuel organisme de régulation des médias en Côte d'Ivoire ;
 la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (Maroc) marocaine est l'actuel organisme de régulation des médias au Maroc.

Patronyme 
 François Haca (1881-1961), général français.

Sigle de 4 caractères